Il Falerno del Massico bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Caserta.

Caratteristiche organolettiche 
colore: bianco paglierino con riflessi verdognoli.
odore: vinoso, gradevole.
sapore: asciutto, sapido.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Caserta (1991/92) 747,18
Caserta (1992/93) 716,8
Caserta (1993/94) 563,0
Caserta (1994/95) 522,2
Caserta (1995/96) 580,59
Caserta (1996/97) 804,3

Vini DOC della provincia di Caserta
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Falanghina